Eichhorn är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Eichhorn (1809–1869), tysk kyrkohistoriker
 Christoffer Eichhorn (1837–1889), svensk bibliotekstjänsteman, samlare och skriftställare
 Emil Eichhorn (1863–1925), tysk politiker, socialdemokrat
 Hermann von Eichhorn (1848–1918), tysk officer
 Johann Gottfried Eichhorn (1752–1827), tysk teolog
 Johann Albrecht Friedrich von Eichhorn (1779–1856), tysk ämbetsman
 Karl Friedrich Eichhorn (1781–1854), tysk jurist
 Lisa Eichhorn (född 1952), amerikansk skådespelare
 Robert Emil Eichhorn (1863–1925), tysk politiker
 Willi Eichhorn (1908–1994), tysk roddare

Tyska efternamn